Рюрик (от древнескандинавского Hrœríkr, а то в свою очередь от прагерманского *Hrōþirīks, а то в свою очередь из корней hrōþ «слава» + rīks «правитель», таким образом этимологическое значение «славный правитель») — имя возникшее в такой форме скорее всего в VIII веке и наиболее известное по таким деятелям как князь Рюрик и Рёрик Ютландский.

Корень hrōþ и его упрощённая фонетическая форма ru- 
Изначально имя имело множество формообразований. Большое количество производных форм от имени связано с тем, что германский корень hrōþ является в германских языках является традиционной базой для формообразования огромного множества германских имен. Сам по себе корень hrōþ является вариантом ещё более древнего германского корня hrōþiz в варианте произношения франков, в скандинавские языки он переходит в несколько иной фонетике hróðr, которая позволяет читать его в балто-славянских языках из-за отсутствия прямого фонетического аналога в массе вариантов: «рю», «рё», «ро», «ру».

Составные имена, имеющие первым корнем hrōþ:
 Роберт, Robert (Hrōþ-berht — славой блистающий)
 Рудольф, Rudolf (Hrōþ-wulf — славный волк)
 Роланд, Roland (Hrōþ-land — славный землевладелец)
 Рутц, Ruthz (Hrōþ-z — «славный») утратило архаичную «h», но использует чтения слога через аблаут как «ru-» и сохранило древний архаический щелевой звук þ записанный через «th». Аналогичные упрощённые фонетические сокращения до ru- или hru- (имея в виду почти не читаемый h) применяются и на рунических камнях викингов: ru-Rikr, hru-RikR. Согласно лингвисту С. Л. Николаеву, судя по узкому рефлексу северогерманского праязыка *œ̄, древнешведскую форму Rȳrik имя имело в среднешведских (уппландских) диалектах. В древнедатском и южношведском имя имело форму Rørek и в древнерусском языке было бы передано как *Рорекъ или *Ререкъ. Древненорвежская форма имени Hrørekr далека от русской передачи.

Звательный падеж корня -riks как -rik 
Использование -riks для словообразования в конце составного слова указывает на характерную этимологию для прагерманского языка. Аналогично образованы, с добавлением по скандинавскому произношению дополнительной концевой «r», десятки имен викингов: AlfríkR, AlríkR, EyríkR, FreyríkR и др. Из популярных ныне имен этот древний корень хорошо слышен в имени Эрик (сканд. Eiríkr). В других современных именах как Ричард не сразу можно угадать исходную форму имени с этим корнем как «rik-hard».

В прагерманском языке слово -riks имело значение «правитель», но имеет смысловой оттенок с помощью чего он осуществляет правление. Одновременно с этим словом в протогерманском правителей обозначали словом kuningaz, от которого произошло современное слово английское king (король). В протогерманском существовала смысловая разница между этим терминами. Kuningaz — от kunją + *-ingaz, или «человек из семьи», то есть пришедший к власти в силу принадлежности к какой-то правящей династии по праву наследования.

Исходное слово riks ещё древнее протогерманского окончания -riks и восходит к праиндоевропейскому языку и производное от *rī-, то есть резать. Отметим, что русское слово «резать» также производное от *rī- пришедшее из праиндоевропейского через праславянский язык (др.-русск. рѣзати /rěːʒati/ совпадает с праславянским словом). Сам riks означал режущий предмет или инструмент, которым режут. От этого корня произошло литовское слово rỹkas в первоначальном древнем значении как «инструмент» или первоначальный смысл датского riekt как резать ножом. Иными словами, -riks — в прагерманском — это буквально звучит как «человек-резатель» (сравните с «потрошитель») или «воин-правитель» пришедший к власти силой оружия, а точнее предводитель дружины воинов и максимально близко по смыслу к современному английскому слову chieftain или русскому слову «атаман» В более позднее время оно стало терять первоначальный смысл и стало применяться в смыслах лидер, могущенный и богатый. В дальнейшем от смысла «богатый» произойдёт современное слово в германских языках как rich.

В любительской лигвистике иногда пытаются вывести через созвучие от неверного использования падежа корня как -riks и латинского rex, получая так связь имени Рюрика с Римской Империей. Но это неверно, так как rex образовано от другого праиндоевропейского слова *reg-, которое имеет другую смысловую нагрузку как «правый» или «двигаться в правильном направлении».

Первые упоминания имени

Ксантенские анналы 
Ксантенские анналы в записи сделанной монахом в 873 году фактически современником одного из Рюриков — Рёрика Ютладского, по реальным событиям описывают его за набеги как «язву христианства». Однако анналы дошли до нас в поздних списках XV века, что приводило внесению искажений в текст переписчиками. Палеография показывает, что это копия также копии составленной написанием характерным для XI века Для этимологии имени Рюрик это представляет проблему, так как мы не знаем какие изменения написания были внесены дважды в XI и XV веках относительно оригинального текста написанного современником этого Рюрика.

Рунические камни в Швеции 
Письменное упоминание имени содержится на камне U 413 в церкви Норрсунда, вероятно, могильной плите, в следующей записи:

ulfr + lit kiara · merki · eftiʀ · iarut · sun · sin · en : biarn : ok · ruʀikr · eftiʀ · broþur · sin ·

Что дословно читается как «Ульф велел сделать памятник по Йорунду, своему сыну, а Бьёрн и Рюрик по своему брату».

Шведские исследователи рун отмечают, что мало сомнений, что надпись читается как Рюрик и отмечают, что это очень редкое, но не единственное упоминание имени Рюрика на рунических надписях. Руническая надпись на камне Ög 153 сообщает об том, что Рюрик поставил его по своим сыновьям, Фруде и Осбьёрну (fruþa auk asbaun).

Руническая надпись Sö 47 сообщает, что Рюрик похоронил своего сына Асмуда (osmunt) в церкви и сообщает, вероятно, о насыпанном в его память монументе (в качестве которого, вероятно, использовался монумент из камней, насыпанный ещё в бронзовом веке). Последний камень наиболее загадочен и учёные отмечают, что сложно понять об каких событиях идёт речь. Отметим, что в Шведском археологическом каталоге отмечено, что из серии «камней об Рюрике» данный камень является спорным, так как в остальных рунических камнях надпись имени сохранилась полностью, а на данном камне утрачены первые руны и только наиболее вероятно, что написано «Рюрик» (...(ʀ)-kʀ :), однако сохранилась надпись «по сыну Рюрика» (at : ryʀ:iks : sun).

Русские летописи 
Первое упоминание имени Рюрик в русских летописях относится к «Повести временных лет» по версии Шахматова созданной Нестором в 1110—1112 годах.

Современное хождение имени 
В настоящее время имя Rurik имеет хождение в Финляндии, Дании, Швеции и Исландии. Современной популярной испаноязычной формой имени является производная форма «Родриго». В германских языках часто использовалась производная форма как Родерик.

Исторические деятели с производными именами от Рюрик 
Производные значения были использованы в легендах и мифах разных народов:
 Hrodric — древнегерманский язык
 Hrēðrīc и Hroðricus — древнеанглийский язык
 Rørik — восточный древнескандинавский, древнешведский, древнедатский языки
 Hrœrekr — западный древнескандинавский язык
 rorikR, ruRikr, hruRikR — из рунических надписей
Из скандинавского эпоса и хроник известны следующие носители имени Rørik (Hrœrekr):
 Hreðric — сын датского короля VI века в эпосе «Беовульф»
 Хрёрик Метатель Колец — легендарный датский конунг VII века.
 Rudereiks (Родерих) — король вестготов в Испании в 710—711 годах.
 Рёрик Ютландский — датский викинг IX века, часто упоминался в хрониках
 Хрёрек, сын Хринга — норвежский конунг, ослеплённый в начале XI века конунгом Олафом Святым. Известен по саге «Прядь об Эймунде Хрингссоне».

Примечания 

Мужские имена